Заречненский сельский совет () — входит в состав
Высокопольского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Заречное
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Заречное 
 с. Благодатное 
 с. Марьино

Примечания